Juillac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Juillac (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Juillac (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje